De Belgische Supercup van het seizoen 1998/99 vond plaats op woensdag 1 september 1999 in het Fenixstadion. Landskampioen KRC Genk nam het op tegen Bekerwinnaar Lierse SK. Lierse won overtuigend met 1-3.

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal België
Voetbal in 1999
Sport in Genk
Sportevenement in Limburg (België)